

Села:
 Степанки — Вінницька область, Жмеринський район
 Степанки — Вінницька область, Могилів-Подільський район
 Степанки — Вінницька область, Вінницький район, Погребищенська міська громада
 Степанки — Харківська область, Харківський район
 Степанки — Черкаська область, Черкаський район
Залізниця:
 Степанки — колійний пост/зупинний пункт Шевченківської дирекції Одеської залізниці
 Степанки — зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці